Bongas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bongas, Pemalang, by, 
 Bongas, Subang, by, 
 Bongas, Indramayu, by, 
 Kecamatan Bongas, distrikt, Jawa Barat, 
 Bongas, Bandung Barat, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar